Кале́:
 Кале, или Грюнколь () — кудрявая капуста, однолетнее овощное растение.
 Кале — одна из «больших» цыганских групп.
 Кале — нерегулярный спутник Юпитера, известный также как Юпитер XXXVII.
 «Кале» — французский футбольный клуб из города Кале.

Топоним 
 Кале — город во Франции.

Фамилия 
 Кале, Ганс Георг (1899—1947) — немецкий коммунист, агент советской разведки (псевдоним — Джордж).
 Кале, Пауль Эрнст (1875—1964) — немецкий протестантский теолог и востоковед. 
 Кале, Шримати Анасуйябаи (1896—1958) — индийская политическая деятельница, одна из крупнейших соратниц Махатмы Ганди на юге Индии.

См. также 
 Калис () — англоязычный топоним, произошедший от французского Кале.
Топонимы французского происхождения ()
 Па-де-Кале — пролив между Великобританией и материковой частью Европы.
 Нор-Па-де-Кале — регион на севере Франции.
 Па-де-Кале (департамент) — один из департаментов региона Нор-Па-де-Кале.
Топонимы тюркского происхождения ( — замок)
 Скопско Кале — крепость в Скопье
 Чуфут-Кале — средневековый город-крепость в Крыму
 Мангуп-Кале — средневековый город-крепость в Крыму
 Еникале — крепость на берегу Керченского пролива